Stortingsvalget 2013 fandt sted i Norge den 9. september 2013, selv om nogle kommuner derudover også afholdt afstemning dagen før. Ifølge de foreløbige resultater fik koalitionen, der udfordrede den siddende regering, 96 pladser i Stortinget, mens den rød-grønne regeringskoalition opnåede 72 pladser, og det grønne parti fik en. Arbeiderpartiet blev det største parti med 30,8% af stemmerne, det næststørste parti blev Høyre - de konservative - (26,8%), med en betydelig stigning (9,6%).  Erna Solberg (Høyre) overtog statsministerposten efter Jens Stoltenberg den 16. oktober 2013, som leder af en mindretalsregering, bestående af Høyre og Fremskrittspartiet.

Valget i Norge afholdes en mandag i september, som regel den anden eller tredje mandag, bestemt af regeringen. Dette valg blev afholdt den anden mandag. Hver kommune kan åbne nogle eller alle afstemningssteder dagen før den landsdækkende valgdag.

Mandatfordeling efter Stortingsvalget 2013

Mandater 
Mandaterne er geografisk fordelt efter fylker (amter) således:

Valgresultat i mandater 
Mandater fra de enkelte fylker (valgkredse) og partier ved Stortingsvalget 2013:

Se også 
Stortingsvalget 2009

Kilder 

 Norsk Wikipedia: Stortingsvalget 2013

2013
Politiske valg i 2013